Skript oder Script (von lateinisch scriptum „geschrieben“) steht für:

 Skript (Sprachwissenschaft), Textstruktur, die als Handlungsoption vorgegeben ist
 Skript (Comic), schriftliche Vorlage für einen Comic
 script (Unix), Computerprogramm zur Aufzeichnung von Ein- und Ausgaben eines Terminals
 Skript (Psychologie), Handlungsschema, das den Ablauf einer Handlung beschreibt
 Skript, unbewusstes Programm, nach dem eine Person lebt, siehe Skriptanalyse #Skript
 Skript eines Spielfilms, siehe Drehbuch
 Skript, übersprachliches Zeicheninventar in der Schriftlinguistik, siehe Schrift #Schrift als Entsprechung zu Sprachen
 Skript, Computerprogramm, geschrieben in einer Skriptsprache
 Skriptum, unterrichtsbegleitende Druckschrift an Hochschulen
 The Script, irische Pop-Rock-Band (ab 2001)

Siehe auch:
 Script/Continuity (Drehbuch, Beruf)
 soziales Skript (soziale Norm: Handlungsanweisung)
 sexuelle Skripte (Theorie der Sexualforschung)
 scripted Reality (Fernsehgenre)
 Skriptor (früherer Beruf des Schreibers)